The Red () - первый студийный альбом южнокорейской гёрл-группы Red Velvet. Он был выпущен 9 сентября 2015 года SM Entertainment и распространен KT Music. Концепция альбома сфокусирована исключительно на «Red» образе группы, вытекающем из названия и концепции группы, где «Red» показывает их яркий и смелый образ, а «Velvet» половина - их более зрелая и утонченная сторона. В первой половине 2016 года было выпущено продолжение альбома The Velvet, состоящее в основном из R&B-треков и баллад.

Альбом стал коммерчески успешен, группа впервые возглавила чарт Billboard World Albums Chart, а также дебютировал под номером один в чарте Gaon Album в Южной Корее. Он также достиг пика на 24 строчке в чарте Billboard Heatseekers Albums и вошел в их 10 лучших K-pop альбомов 2015 года.

Предпосылки и релиз 
SM Entertainment объявили, что Red Velvet вернутся со своим первым альбомом в начале сентября. 3 сентября в официальном аккаунте группы в Instagram была раскрыта серия фото-тизеров, а также список из десяти композиций альбома. 4 сентября компания объявила, что полный альбом будет выпущен в полночь 9 сентября с заглавной песней «Dumb Dumb».

Следуя концепции группы по продвижению с концепцией «Red» и «Velvet», The Red сосредоточится на их ярком и сильном образе «Red». Говоря об альбоме на пресс-конференции 8 сентября, участницы и компания также намекнули на альбом The Velvet, который будет следовать за The Red, хотя и представитель компании пояснил, что пока ничего не запланировано. Тем не менее, это означает, что SM имеет в виду что-то на ближайшее будущее, когда они говорят, что «ничего еще не запланировано» или «ничего не запланировано в частности». Более того, Венди позже подтвердила в интервью, что альбом «идет после» The Red.

Заглавный трек «Dumb Dumb» - данс-поп трек с великолепным ритмом и захватывающим крючком. Лирика описывает чувства девушки, которая чувствует, что она не может не вести себя неловко вокруг человека, которого она любит. Музыкальное видео для «Dumb Dumb» было выпущено 8 сентября, а полный альбом был выпущен 9 сентября. Существует две физически доступные версии: «Красная» и «Синяя».

Промоушен 
Группа провела шоукейс, где они исполнили «Dumb Dumb». Они также появились в прямом эфире из 5 эпизодов через приложение Naver V-Live под названием 오방 만족! (Удовлетворение пяти чувств!) Red vs Velvet, где они обсуждали различные концепции своего нового альбома. Первый эпизод был показан 7 сентября. Второй эпизод был передан 8 сентября с Ки из SHINee в качестве MC.

Группа выступила на M! Countdown 10 сентября, после чего выступили на Music Bank, Show! Music Core и Inkigayo. Помимо «Dumb Dumb», они также исполнили «Huff 'n' Puff» на шоу.

В 2017 году Red Velvet отправились в тур Red Room Asia, чтобы продвинуть альбом вместе с другими их релизами с момента их дебюта в 2014 году до их мини-альбома The Red Summer.

Композиции

Приём 
Альбом занял 24 место в чарте альбомов Heatseekers. «Dumb Dumb» также занял третье место в чарте World Digital Songs Billboard, что сделало его самой продаваемой песней K-pop в Америке. Альбом дебютировал на 1 строчке в чарте альбомов Gaon в Южной Кореи, а «Dumb Dumb» - на 2 строчке в цифровой диаграмме Gaon. Другие девять треков из альбома также попали в чарты.

Музыкальное видео для «Dumb Dumb» дебютировал на первом месте в V-Chart YinYueTai Korea. Это также самое популярное видео в Америке и во всем мире за сентябрь. Dazed Digital назвали «Dumb Dumb» своим лучшим k-pop-треком 2015 года. В декабре «Dumb Dumb» был включен в «10 лучших музыкальных видеоклипов 2015 года» Rolling Stone.

Джефф Бенджамин из Billboard назвал The Red «впечатляющим, солидным дебютным альбомом» и заявил, что он «указывает на большие вещи для действия, которому нужно следовать по стопам своих коллег по лейблу Girls' Generation и F(x)». В то время как Noisey заявил, что это «возможно, самый сильный альбом K-pop сверху донизу на сегодняшний день», восхваляя его «смелые формы песен, гармонии богаче и умнее, чем что-либо на западных циферблатах за четверть века, и безостановочный виртуозный ловец песенника - без единой английской интонации неуместно». Billboard также включили его в свой топ «10 лучших альбомов K-Pop 2015 года» и назвали его «одним из самых приятных и экспериментальных поп-пластинок года».

Billboard поместил «Dumb Dumb» на #70 место в своем списке 100 лучших песен группы всех времен.

Трек-лист

Чарты

Еженедельный чарт

Ежемесячный чарт

Годовой итоговый чарт

Победы

Музыкальные программы

История релиза

Примечания 

Альбомы Red Velvet
Альбомы на корейском языке
Альбомы SM Entertainment
Альбомы Genie Music